Thomas Becker può riferirsi a:

Thomas Michael Becker (n. 1948) - bobbista statunitense
Thomas Becker (n. 1967) - canoista tedesco, attivo nel K-1
Thomas Becker (n. 1990) - canoista tedesco, attivo nel C-2
Thomas Becker (n. 1975) - giocatore di baseball australiano
Thomas Becker (1923–1991) - cestista statunitense